Джахоннамо́ / Jahonnamo (, ) — государственный информационный и общественный телеканал Республики Таджикистан. Входит в информационное агентство и государственное учреждение «Джахоннамо». Вещание телеканала ведётся круглосуточно с 5 ноября 2008 года на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен только через кабельное и спутниковое телевидение.

История создания 
Государственный телеканал «Джахоннамо» был учреждён постановлением Правительства Республики Таджикистан № 546 от 31 октября 2008 года. Вещание канала началось 5 ноября 2008 года. Первоначально зона вещания канала охватывало 60 % территории Таджикистана (в основном запад страны). Впоследствии канал начал распространяться через новый спутник, который обеспечил вещание телеканала по всему миру.

Эфир канала составляют в основном информационные программы, общественные и аналитические передачи. Основной язык телеканала — таджикский, новостные выпуски и отдельные передачи выходят также на русском и английском языках.

Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти 9 миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

Партнёрами телеканала являются ведущие информационные агентства Таджикистана, такие как «Ховар», афганский телеканал ToloTV, иранская телерадиокомпания IRIB, европейский телеканал Euronews, арабский телеканал Аль-Джазира.

Структура 
 Отдел кадров и делопроизводства
 Отдел юстиции и международных отношений
 Отдел отчетности и бухгалтерского учета
 Редакция информационных программ
 Редакция аналитических программ
 Редакция выпуска программ
 Аппаратно-студийный комплекс
 Цех монтажа и внестудийных съёмок
 Отдел энергетики и спецосвещения
 Отдел дизайна и декорационно-поставочных работ

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала
 Онлайн-вещание телеканала
 Онлайн трансляция также доступна через сервис Mediabay

Примечания 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на английском языке